Ле Кьеу Тхьен Ким (, род. 10 декабря 1981) — вьетнамская шахматистка, международный мастер среди женщин (2001).

Шахматная карьера 
Четырёхкратная чемпионка Вьетнама (1998, 2002, 2006 и 2007 гг.).

В составе сборной Вьетнама участница шести шахматных олимпиад (1998, 2000, 2002, 2004, 2008 и 2012 гг.), командного чемпионата мира 2007 г., командных чемпионатов Азии 2003 и 2007 гг. (в 2003 г. сборная стала серебряным призёром соревнования, в 2007 г. — бронзовым; в 2003 г. шахматистка также завоевала индивидуальную золотую медаль на своей доске), Азиатских игр в помещениях 2007 г. (сборная завоевала бронзовые медали), Всемирных интеллектуальных игр 2008 г.

Участница женского чемпионата мира 2004 г. (проиграла в 1-м круге).

Участница чемпионата мира среди юниоров 1993 г. (в категории до 12 лет).

Участница личных чемпионатов Азии 2001, 2003, 2007 и 2009 гг., чемпионата Азии по рапиду 2015 г. Бронзовый призёр чемпионата АСЕАН 2003 г.

В 2001 и 2003 гг. представляла Вьетнам в зональных турнирах (в 2001 г. участвовала в дележе 3-го места).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка Ле Кьеу Тхьен Ким на сайте 365Chess
 Выступления Ле Кьеу Тхьен Ким на шахматных олимпиадах
 Выступления Ле Кьеу Тхьен Ким в командных чемпионатах мира
 Выступления Ле Кьеу Тхьен Ким в командных чемпионатах Азии
 Выступления Ле Кьеу Тхьен Ким в личных чемпионатах Азии
 Выступления Ле Кьеу Тхьен Ким в азиатских играх в помещениях

Шахматисты Вьетнама
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участницы шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам
Международные мастера по шахматам среди женщин